Les termes noman et nomans peuvent se référer à :

Prénom
Noman Hosni, né en 1980, est un humoriste de stand-up, acteur, réalisateur et animateur français résidant en Suisse.
Noomane Fehri (), né en 1965 à El Mida (gouvernorat de Nabeul) est un homme politique et ingénieur en géophysique tunisien.
Noomane El Euch () est un homme politique tunisien. Il est député à l'Assemblée des représentants du peuple depuis les élections législatives de 2014.

Toponymes
Rivière Nomans, un affluent de la rivière Inconnue, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec,au Québec, au Canada.
Nomans Land Island Wildlife Refuge (français: Réserve faunique de l'Île Nomans) constitue un National Wildlife Refuge (français : refuge faunique national) situé sur le Nomans Land, soit une île de  au large de la cote de Martha's Vineyard au Massachusetts. It is part of the town of Chilmark, dans le comté de Dukes.
Noman’s Land Range (français: champ de tir de l'île Nomans) était une zone navale de bombardement pour les aviateurs, located sur le "Nomans Land" (île Nomans), à Chilmark, Massachusetts, aux États-Unis.

Autres
Bataillon Noman Çelebicihan (en , en ), une unité paramilitaire spéciale formée de volontaires tatars de Crimée qui combattent les séparatistes pro-russes, les Russes et leurs soutiens.